Köpernitz bezeichnet:

 Köpernitz (Rheinsberg), ein Gemeindeteil von Heinrichsdorf, einem Ortsteil der Stadt Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 Köpernitz (Ziesar), ein Ortsteil der Stadt Ziesar im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 den historischen, teils noch heute verwendeten Namen für den Stobberbach in Brandenburg